Ștefana ist der Familienname folgender Personen:

 Andrei Ștefana (* 1988), rumänischer Leichtathlet
 Florina Ștefana (* 1990), rumänische Leichtathletin